Laiho est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Alexi Laiho (1979-2020), musicien et chanteur finlandais
 (né en 1975), gymnaste artistique finlandais
, femme politique finlandaise
Jarkko Laiho (né en 1964), joueur finlandais de hockey sur glace
Olli Laiho (1943-2010), gymnaste finlandais
 (né en 1969), guitariste finlandais

Voir aussi
Trio Laiho, trio finlandais de frères accordéonistes

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois